Józef Bem, Poolse veldheer 
 Josef Bem (trein), een trein die hernoemd is naar de bovenstaande man